Гибралтар може да се односи на више географских појмова:

Гибралтар - Основно значење - мореуз између Атлантског океана и Средоземног мора, иземђу Шпаније и Марока, односно Европе и Африке
Гибралтар - Прекоморски посед Велике Британије на Пиринејском полуострву, близу везе Атлантског океана и Средоземног мора
 Гибралтарски залив - део источног Атлантика до Гибралтарског мореуза
 Гибралтарска стена - огромну стену на европској страни Гибралтара (антички назив: Хераклови стубови)
 Гибралтарски тунел - планирани тунел, који би повезивао Шпанију и Мароко
 Гибралтарски мост - могући мост, који би повезивао Шпанију и Мароко

На свету постоји и више других географских појмова који су ово име добили по Гибралтарском мореузу.